Les Miaoúlis (en ) sont une famille arvanite originaire de Fýlla, non loin de Chalcis, et installée à Hydra depuis la seconde moitié du . Anciennement nommée Vókos, la famille a donné à la Grèce plusieurs personnalités politiques et de la marine  :

Références

Patronyme grec